38-я шахматная Олимпиада проходила с 12 по 25 ноября 2008 года в немецком городе Дрезден.

Команды состояли из 4 игроков (плюс один запасной). Турнир проводился по швейцарской системе в 11 туров.

В соревнованиях приняли участие 146 команд (Германия была представлена 3 командами).

Общее количество шахматистов, участвовавших в турнире, составило 729 (среди них 243 гроссмейстеров, 132 международных мастера, 81 мастер ФИДЕ, 22 кандидата в мастера спорта. Также в соревнованиях принимали участие женщины: 1 гроссмейстер, 1 кандидат в мастера, 1 мастер ФИДЕ).

Было сыграно 3204 партий.

Места определялись:
 Количеством командных очков (КО)
 Суммой коэффициента Бергера (СКБ)
 Сокращённым коэффициентом Бухгольца
 Индивидуальными очками (Очки).

Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, 30 минут до конца партии, 30 секунд на каждый ход, если игра продолжалась.

Игровые дни: с 13 по 17 ноября, с 19 по 25 ноября. Начало туров в 15:00 по местному времени. Последний тур в 10:00.

Составы команд

Армения 
Аронян, Вл. Акопян, Саркисян, Т. Л. Петросян, Минасян

Израиль 
Гельфанд, , Аврух, Постный, Родштейн

США 
Камский, Накамура, Онищук, Ю. Шульман, Вар. Акопян

Украина 
Иванчук, Карякин, Эльянов, Ефименко, Волокитин

Россия 
Крамник, Свидлер, Грищук, Морозевич, Яковенко

Азербайджан 
Раджабов, Мамедьяров, Гашимов, Г. Гусейнов, Р. Мамедов

Китай 
Ван Юэ, Бу Сянчжи, Ни Хуа, Ван Хао, Ли Чао

Венгрия 
Леко, Ю. Полгар, Алмаши, Ч. Балог, Беркеш

Вьетнам 
Нгуен Нгок Чыонг Шон, Ле Куанг Льем, Дао Тхьен Хай, Нгуен Ван Хюи, Ты Хоанг Тхонг

Испания 
Широв, Вальехо, Ильескас, Хамракулов, Сан-Сегундо

Итоговая таблица 
 М — место в итоговой турнирной таблице
 сБХ — Сокращённый коэффициент Бухгольца
 сКБ — Сумма коэффициента Бергера
 Очки — сумма набранных очков всеми шахматистами (1 за победу шахматиста, ½ за ничью, 0 — за поражение);
 КО — неофициальные командные очки (2 за победу команды, 1 — ничья, 0 — поражение).
 Жирным шрифтом набрано место соперника
 () — сумма набранных очков в матче всеми шахматистами.
 К — дополнительные команды.

Примечания

Источники 
 OlimpBase 

Шахматные олимпиады
Международные соревнования по шахматам в Германии
Спорт в Германии в 2008 году
2008 год в шахматах
Ноябрь 2008 года
Международные спортивные соревнования в Дрездене